

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Siemianów – osada w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Cieszków
 Siemianów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Borów 
 Siemianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Strzelce

Zobacz też 
 Siemianowo